Gare du Pas peut désigner
 Gare du Pas, située au Pas au Canada ;
 l’ancienne Gare du Pas, située à Saint-Brandan en France.